Ходорович — російське прізвище.

Відомі представники 
 Ходорович Віктор Антонович (1894-1920) — російський військовий льотчик, учасник Першої світової війни, кавалер Георгіївської зброї і трьох георгіївських хрестів.
 Ходорович Володимир Павлович (. 1947) — білоруський художник.
 Ходорович Євген Юліанович (1866-1913) — офіцер російського імператорського флоту. Учасник російсько-японської війни.
 Ходорович Микола Олександрович (1857-1936) — російський військовий діяч, генерал від інфантерії.
 Ходорович Тетяна Сергіївна (1921-2015) — лінгвіст-діалектолог, учасниця правозахисного руху в СРСР, член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР.
 Ходорович Фелікс Ігнатович (1840-і — після 1912) — російський скульптор, працював у Грузії.